Le WWE United Kingdom Championship Tournament est une manifestation de catch (lutte professionnelle) produite par World Wrestling Entertainment (WWE), une fédération de catch américaine, qui est visible sur le WWE Network. L'événement a eu lieu le  et le  à l'Empress Ballroom à Blackpool dans le Lancashire en Angleterre et a été gagné par Tyler Bate qui a été le premier à devenir WWE United Kingdom Championship.

Participants

Remplaçants 
Ces catcheurs étaient initialement annoncés pour le tournoi mais n'ont pas fait partie des 16 sélectionnés , ils seront cependant remplaçants s'il y a des blessures.

Tableau des matchs

Voir aussi 
WWE United Kingdom Championship

Lien externe 
 Page du Show - WWE.com

WWE NXT UK
Catch au Royaume-Uni
Catch en 2017